VCB steht für:
 VCB Tecklenburger Land, größter Volleyballverein in NRW
 VC Essen-Borbeck, erfolgreicher Frauen-Volleyballverein im Ruhrgebiet

VCB